FAF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 650 амінокислот, а молекулярна маса — 73 954.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як апоптоз. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки